Kutschurhan (ukrainisch ; russische Entsprechung Kutschurgan, rumänisch Cuciurgan) ist der Name:

 eines Flusses in der Ukraine, siehe Kutschurhan (Fluss) sowie in dessen Verlauf der Kutschurhan-Stausee

 eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Kutschurhan (Rosdilna)
 eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Kutschurhan (Welyka Mychajliwka)